Myllylampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myllylampi (sjö i Lappland), 
 Myllylampi (sjö i Södra Karelen), 
 Myllylampi (sjö i Egentliga Finland), 
 Myllylampi (sjö i Viitasaari, Mellersta Finland, Finland),  (17 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar